Brenggolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brenggolo, Wonogiri, by, 
 Brenggolo, Kediri, by, 
 Brenggolo, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar